Lillian Watson – tennista britannica
 Lillian Watson – nuotatrice statunitense
 Lillian Watson – soprano britannica